Zoubov (masculin ; ) ou Zoubova (féminin ; ) est un patronyme russe porté par plusieurs personnalités, notamment :

 Aleksey Zubov (1936-), saxophoniste de jazz et compositeur russe.
 Ilia Zoubov (1987-), joueur de hockey sur glace russe.
 Nikolaï Zoubov (1885-1960), explorateur russe
 Sergueï Zoubov (1970-), joueur de hockey sur glace russe.

Voir aussi 
 Famille Zoubov

Patronyme russe